Pleumeur kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Pleumeur-Gautier, departementet Côtes-d’Armor i regionen Bretagne, 
 Pleumeur-Bodou, departementet Côtes-d’Armor i regionen Bretagne,